Majak (russisch  „Leuchtturm“) bezeichnet:

die Kerntechnische Anlage Majak bei Tscheljabinsk (Russland)
eine projektierte Trägerrakete des ukrainischen Konstruktionsbüros KB Juschnoje

Majak heißen folgende Orte:

 Maiac (Transnistrien) (moldauische Namensform), Stadt in der Republik Moldau bzw. Transnistrien

in Russland:
 Majak (Altai), Siedlung in der Region Altai, Rajon Tscharyschskoje
 Majak (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk, Rajon Nanaiski
 Majak (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Swetlogorsk (Brüsterort, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Majak (Kaliningrad, Nesterow), untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (Dobawen, 1938 bis 1946 Dobauen, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Majak (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar, Rajon Otradnaja
 Majak (Lipezk), Siedlung in der Oblast Lipezk, Rajon Jelez
 Majak (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk, Rajon Okoneschnikowski
 Majak (Samara), zur Stadt Nowokuibyschewsk, Oblast Samara, gehörende Siedlung
 Majak (Tscheljabinsk), Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Bredy
 Majak (Tula), Siedlung in der Oblast Tula, Rajon Saokski

in der Ukraine:
 Majak (Makijiwka), zur Stadt Makijiwka gehörenden Siedlung städtischen Typs
 Majak (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Majak (Pokrowsk), Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Majak (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih
 Majak (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Majak (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Majak (Solotschiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw
 Majak (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swerdlowsk
 Majak (Tomakiwka), Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka
 Majak (Tschornomorske), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske

Majak ist der Name eines Berges in der Ukraine:

 Majak (Berg), 189,8 m hoher Berg bei Libknechtiwka auf der Halbinsel Kertsch

Majak ist der Familienname von:

 Rudolf Deng Majak (1940–2017), südsudanesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Wau
 Sławomir Majak (* 1969), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Radio Majak
 Kernkraftwerk Süd-Ural (ehemals geplant als Kernkraftwerk Majak)